Guerra anglo-francese (1193-1199) – Fra i Capetingi e i Plantageneti, terminata con la vittoria inglese nella Battaglia di Gisors
 Guerra anglo-francese (1202-1204) – invasione francese della Normandia
 Guerra anglo-francese (1213-1214) – conflitto tra il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra.
 Guerra anglo-francese (1215-1217) – parte della Prima guerra dei baroni.
 Guerra anglo-francese (1242-1243) o Guerra di Saintonge – conflitto tra il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra.
 Guerra anglo-francese (1294-1303) – conflitto tra il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra.
 Guerra anglo-francese (1337-1453) o Guerra dei cent'anni – conflitto tra il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra.
 Guerra anglo-francese (1496-1498) – parte della guerra d'Italia del 1494-1498.
 Guerra anglo-francese (1512-1514) – parte della guerra della Lega di Cambrai.
 Guerra anglo-francese (1522-1526) – parte della guerra d'Italia del 1521-1526.
 Guerra anglo-francese (1542-1546) – parte della guerra d'Italia del 1542-1546.
 Guerra anglo-francese (1557-1559) – parte della guerra d'Italia del 1551-1559.
 Guerra anglo-francese (1627-1629) – conflitto tra il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra.
 Guerra anglo-francese (1666-1667) – parte della seconda guerra anglo-olandese.
 Guerra anglo-francese (1689-1697) – parte della guerra della Grande Alleanza.
 Guerra anglo-francese (1702-1713) – parte della guerra di successione spagnola.
 Guerra anglo-francese (1744-1748) – parte della guerra di successione austriaca.
 Guerra anglo-francese (1756-1763) – parte della guerra dei sette anni.
 Guerra anglo-francese (1778-1783) – conflitto tra il Regno di Francia e il Regno di Gran Bretagna connesso alla guerra d'indipendenza americana.
 Guerra anglo-francese (1793-1802) – parte delle guerre rivoluzionarie francesi.
 Guerra anglo-francese (1803-1815) – parte delle guerre napoleoniche.